Ово је списак најстаријих људи који су живели или тренутно живе на подручју Аутономне Покрајине Косова и Метохије и који су навршили најмање 106 година укључујући и косовско-метохијске суперстогодишњаке (људе који су живели више од 110 година).

Најстарији живи људи на Косову
Ово су неки од најстаријих живих људи на Косову.

Најстарији људи на Косову икада (106+)

Референце

Спољашње везе
GRG World Supercentenarian Rankings List Gerontology Research Group

Стогодишњаци
Суперстогодишњаци
Спискови Срба
Косово и Метохија